Le Trieu (Courrière), een gehuchtje in Courrière in de Belgische gemeente Assesse
 Le Trieu (Rozenaken), een gehuchtje in Rozenaken in de Belgische gemeente Mont-de-l'Enclus
 Le Trieu (Fresnes-sur-Escaut), een wijk van de Franse gemeente Fresnes-sur-Escaut